Toponímia: 
 Becker (Minnesota)
 Becker (Florida)
 Biografies:
 Albert Becker (Quedlinburg, 1834 - Berlín, 1899), compositor alemany 
 Alisson Becker (Novo Hamburgo, 1992), futbolista brasiler 
 Artur Becker (Remscheid, 1905 - ?, 1938), funcionari comunista alemany 
 Boris Becker
 Carl Ferdinand Becker (Leipzig, 1804 - 1877), compositor i organista alemany 
 Charlotte Becker (Datteln, Rin del Nord-Westfàlia, 1983), ciclista alemanya 
 Elizabeth Becker-Pinkston o Betty Becker-Pinkston (Filadèlfia, 1903 - Detroit, 1989), saltadora estatunidenca
 Gary Becker (Pottsville, 1930 – Chicago, 2014), economista i professor universitari estatunidenc 
 Heidi Becker
 Jason Becker
 Johann Philipp Becker (Frankenthal, Palatinat, 1809 - Ginebra, 1886), socialista alemany 
 Joseph Becker
 Julius Becker (Freiberg, 1811 - Radeberg, 1859), compositor i musicògraf alemany 
 Karl Josef Becker (Colònia, 1928 - Roma, 2015), cardenal i teòleg alemany 
 Paula Modersohn-Becker
 Wolfgang Becker (Hemer, Westfàlia, 1954), director de cinema i guionista alemany 
 Miscel·lània: 
 Nevus de Becker o melanosi de Becker 
 Becker (sèrie), sèrie de televisió nord-americana